2010 kan betyda:

 2010 – ett år i den gregorianska kalendern
 2010 - Andra rymdodyssén – en roman från 1982 av Arthur C. Clarke
 2010 (film) – en amerikansk science fiction-film från 1984, originaltitel 2010: The Year We Make Contact